Kolben, von althochdeutsch kolbo „Keule“, steht für:
 Kolben (Botanik), die Form eines Blüten- oder Fruchtstandes
 Kolben (Gefäß), kugelförmiges oder konisches Glasgefäß
 Kolben (Technik), den beweglichen Teil im Zylinder einer Kolbenmaschine
 Kolben (Waffentechnik), den hinteren Teil des Schaftes bei Handfeuerwaffen
 Riechkolben, eine Struktur im Vorderhirn und Teil des Rhinencephalons; in salopper Sprache auch die Nase selbst
 Streitkolben, mittelalterliche Waffe

Kolben ist ein geographischer Name:

Berge:
 Kolben (Velburg), 557 m, in der Frankenalb auf dem Truppenübungsplatz Hohenfels bei Velburg, Landkreis Neumarkt in der Oberpfalz, Bayern
 Kolben (Lengfeld), 489 m, im Oberpfälzer Wald bei Lengfeld, Stadt Neunburg vorm Wald, Landkreis Schwandorf, Bayern
 Kolben (Unterauerbach), 464 m, im Oberpfälzer Wald bei Unterauerbach, Gemeinde Schwarzach bei Nabburg, Landkreis Schwandorf, Bayern
 Kolben (Kleiner Odenwald), 408,9 m, im Kleinen Odenwald bei Moosbrunn, Gemeinde Schönbrunn, Rhein-Neckar-Kreis, Baden-Württemberg

Ort:
 Kolben (Wiggensbach), Einöde des Marktes Wiggensbach, Landkreis Oberallgäu, Bayern

Kolben ist der Familienname folgender Personen:
 Emil Kolben (1862–1943), tschechischer Ingenieur und Firmengründer der Maschinenbaufirma ČKD
 Hans Werner Kolben (1922–1945), tschechoslowakischer deutschsprachiger Dichter

Siehe auch: